Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1969 года прошёл 1—2 февраля в Гренобле (Франция). В нём приняли участие 29 спортсменок из 11 стран. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Было установлено 5 рекордов чемпионатов — на всех четырёх дистанциях и в сумме многоборья.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

nf — не закончила дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту во Франции
Февраль 1969 года
Международные спортивные соревнования в Гренобле
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин